

Geografia 
 Achterste Erm – località del comune di Coevorden (Paesi Bassi)
 Erm – località del comune di Coevorden (Paesi Bassi)

Sigle 
 Elastic Reservoir Moulding  – tecnologia della DeLorean
 Electronic Roll Mitigation  – sistema antiribaltamento per autovetture
 Empirical Risk Minimization  – approccio alla risoluzione di problemi di apprendimento automatico 
 Employee Relationship Management  – sistema informatico per la gestione delle relazioni con i collaboratori di una azienda
 Enterprise Relationship Management 
 Enterprise Risk Management  – Rischio di management aziendale
 Entity-relationship model  – Metodo di modellazione di database
 Exchange Rate Mechanism  – meccanismo di cambio, meglio noto come accordi europei di cambio
 Excision Repair Mechanism  – meccanismo di riparazione per escissione

Codici 
 ERM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Erechim (Brasile)

Sport 
 Andreas Erm  – atleta tedesco